Gulyás Lajos (1915–?) Kossuth-díjas traktoros
 Gulyás Lajos (1918–1957) református lelkész
 Gulyás Lajos (1927–2013) gyártásvezető, filmproducer